Lasser ist der Familienname folgender Personen:
Caroline Lasser (* 1975), deutsche Mathematikerin
 David Lasser (1902–1996), US-amerikanischer Schriftsteller 
 Hans Lasser (1891–1932), deutscher Maler
 Ingeborg Lasser (1914–1982), deutsche Opernsängerin (Mezzosopran)

 Josef Lasser von Zollheim (Joseph Wolf Adam, 1815–1879), österreichischer Minister, Statthalter von Tirol, Verfassungsjurist (Bauernbefreiungsgesetz 1848)
 Juan Carlos Lasser  (1952–2007), spanischer Maler
 Louise Lasser (* 1939), US-amerikanische Schauspielerin
 Rupert Lasser (* 1948), deutscher Mathematiker
 Thomas Lasser (* 1969), deutscher Fußballspieler
 Wilhelmine Lasser (1889–1963), deutsche Ärztin 

Lasser steht weiter für:
 Lasser von Zollheim, osttirolisch-salzburgisches Adelsgeschlecht
 Lasser von Lasseregg und Lasser von Marzoll, Salzburger Patrizier und Adelsgeschlechter
 Privatbrauerei Lasser in Lörrach
 historischer Beruf im Gesundheitswesen, siehe Bader #Stellung und Rechte

Siehe auch:
 Laser (Begriffsklärung)
 Hans Laser (1899–1980), deutsch-britischer Mediziner